Churchtown kan syfta på följande platser:

Irland 

 Churchtown (ort i Irland), Munster, County Cork,

USA 

 Churchtown (ort i USA), Pennsylvania, Lancaster County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar